Due navi e una base navale della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Hibernia:

  – vascello da 110 cannoni varato nel 1804 e radiato nel 1902.
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe King Edward VII, varata nel 1905 e radiata nel 1921.
 HMS Hibernia (base navale) – base situata a Lisburn, sede del quartier generale della Royal Naval Reserve per l'Irlanda del Nord.